Бел:

Персоналии 
 Бел (иначе Бэл; ) — в религиях Древнего Междуречья обозначение и титул верховного бога.
 Бел (иначе Белен; , ) — кельтский бог, отождествлявшийся с Аполлоном.
 Бел () — в древнегреческой мифологии царь Египта, сын бога Посейдона и Ливии, брат Агенора, отец Египта, Кефея и Даная.
 Бел () — в древнегреческой мифологии отец лидийского или вавилонского царя Нина.
 Бел () — в древнегреческой мифологии ассирийский царь, дед ассирийского царя Стафила.
 Бел () — по версии Вергилия царь Сидона, отец Дидоны и Паламеда, захватил Кипр.
 Бел, Луи (1902—1977) — нидерландский политик, член Католической народной партии.
 Бел, Матей () (1684‑1749) — словацкий и венгерский учёный и педагог, поэт, энциклопедист, философ.

 
 Бел-ибни — царь Вавилонии, правил приблизительно в 702—700 годах до н. э.

Топонимы 
 Бел — река во Фригии.
 Бел — гора в Загросе (горная система) на западе/юго-западе Ирана.
 Бел () — венгерское наименование коммуны Белиу жудеца (административно территориальная единица Румынии) Арад в Румынии.
 Бел-Камен — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Якоруда.

В науке 
 бел — единица логарифмического отношения одноимённых физических величин.

См. также